

Azienda 
 Bolinao Electronics Corporation – azienda filippina, il precedente nome di ABS-CBN Corporation.

Geografia 
 Le Bec-Hellouin – comune dell'Eure (Francia)
 Abbazia di Notre-Dame du Bec – abbazia situata nel comune di Le Bec-Hellouin

Sigle 
 Business English Certificate – esame di conoscenza della lingua inglese
 Bose-Einstein Condensate – condensato di Bose-Einstein

Codici 
 BEC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Wichita Beech (Stati Uniti)
 BEC – vecchio codice valutario ISO 4217 del Franco belga (convertibile) (ora abbandonato), ex valuta del Belgio